Jutulhogget kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jutulhogget, Antarktis,

Norge 

 Jutulhogget (bergspass), Hedmark fylke, Rendalens kommun, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar